Йоркский университет:

 Йоркский университет — в Канаде.
 Йоркский университет — в Англии.